Die Maltese Premier League 1992/93 war die 78. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 25. Mal der FC Floriana.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger SC Mellieħa und FC St. George’s die Absteiger FC Żurrieq und FC Mqabba. Mellieħa war erstmals erstklassig, St. George’s erstmals seit der Saison 1979/80 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für UEFA-Teilnahme) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Playoff UEFA-Pokal 
Der Teilnehmer für den UEFA-Pokal wurde zwischen dem punktgleichen Zweiten und Dritten entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199293
Fußballsaison 1992/93